Инти — многозначный термин.

 Инти — бог Солнца в мифологии инков.
 Инти (валюта) — денежная единица Перу с 1985 по 1991 год.
 Инти Передо (1938—1969) — боливийский революционер.